Лёринц () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Лёринц, Виктор (род. 1990) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Лёринц, Мартон (1911—1969) — венгерский борец, олимпийский чемпион.
 Лёринц, Тамаш (род. 1986) — венгерский борец, олимпийский чемпион.
 Лёринц, Ференц (род. 1933) — венгерский хоккеист.